Айке, Ганс— немецкий легкоатлет
 А́йке — озеро на границе Оренбургской области России и Актюбинской области Казахстана.
 Айке — аул в Айтекебийском районе Актюбинской области Казахстана.
 А́йке — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог.